La gira «Algún rayo» es la décima gira realizada por la banda de hard rock argentino La Renga. Fue hecha para promocionar su disco Algún rayo. Comenzó el 18 de diciembre de 2010 y terminó el 7 de diciembre de 2013. Esta gira se destaca por el show que la banda dio el 30 de abril de 2011 en La Plata, en el cual un inadaptado encendió una bengala e hirió de muerte a un hombre de 32 años, de nombre Miguel Ramírez. Debido a eso, la banda decidió suspender su gira y reprogramarla para el 15 de octubre de 2011. Despiden el año en Chaco. En 2012 tocaron en varios puntos del país hasta llegar a Mar del Plata, en donde le dedicaron el concierto a Miguel Ramírez. Otro hecho destacado fue el 10.º aniversario de la visita de la banda a Chile, que tuvo lugar en el Teatro Caupolicán, donde volvieron a tocar al año siguiente. La gira terminó el 7 de diciembre de 2013, ya que luego se metieron en los estudios para grabar su próximo disco, de nombre Pesados Vestigios.

Lanzamiento del disco y gira

2010 

En noviembre de 2010 sale este disco, Algún rayo, que contiene los temas estrenados en La Plata y Jesús María, respectivamente. Consta de 12 temas, y se inclina hacia su estilo Stoner rock, que dejarían de lado 4 años después, y volverían en 2022. La presentación fue el 18 de diciembre de 2010 en Rosario, y se agregó una nueva función el día 19 de diciembre, dando comienzo a la Gira Algún rayo.

2011 

En 2011, un nuevo año comienza para la banda. El 22 de enero tocan en Tandil, donde no lo hacían desde hace mucho tiempo. El día 29 tocan en San Juan, y luego encaran la ruta hacia Comodoro Rivadavia, para tocar en el estadio de Huracán. En marzo regresan a Chile, tocando en Talcahuano. El 16 de abril tocaron en Neuquén. El show estaba previsto para el 19 de marzo, pero por razones que nunca se dieron a conocer, fue postergado. El 30 de abril dieron un recital en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, en donde una bengala mató a uno de los asistentes. Su nombre era Miguel Ramírez, tenía 32 años. Debido a esto, decidieron suspender su gira. Esta se reprogramó el 15 de octubre, otra vez en Jesús María. En noviembre volvieron a Uruguay, el día 12, y el 26 tocaron en Chaco.

2012 

En 2012, otro año comienza para la banda, ya que tocan en Chile y en Villa Dolores los días 21 y 28 de enero. El 7 de abril tocaron en Tucumán, donde el cantante agradeció el no uso de la pirotecnia. El 18 realizaron un recital en el Microestadio Malvinas Argentinas, en un festival de nombre Lautaro te necesita. Luego, en mayo volvieron a tocar en Mar del Plata, en donde le dedicaron el concierto al fallecido Miguel Ramírez. Días antes tocaron en Brasil. Entre junio y diciembre realizaron las giras Norte y Sur al Interior, que incluyeron un recital en Colombia el 6 de octubre, uno en Perú el 8 de octubre y luego uno en Chile el 19 de octubre de 2012, en el Teatro Caupolicán, celebrando así los 10 años de su primera visita. El día 27 volvieron al Microestadio Malvinas Argentinas para actuar como soportes del grupo navarro Marea. Despidieron el año tocando en México el 17 y 18 de noviembre, y regresaron a la Argentina el 15 de diciembre para tocar en el corsódromo de Gualeguaychú.

2013 

El 2013 fue un año de pocas presentaciones para la banda. El 19 de enero no pudieron tocar en Capital Federal ya que Mauricio Macri les tenía prohibido presentarse. Volvieron a los escenarios el 26 de enero, tocando otra vez en Santa María de Punilla. El 25 de mayo tocaron en Pergamino, mostrando temas de ese disco y también los más viejos. En julio, la banda vuelve a Chile, tocando por segunda vez consecutiva en el Teatro Caupolicán. Este recital fue transmitido en vivo por la Radio Futuro. Luego tocaron en Temuco, La Pampa, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Mar del Plata, Corrientes, Córdoba y Navarro, en donde pusieron fin a esta gira.

Lista de espectáculos 

Representa los shows en Rosario

 "Canibalismo galáctico"
 "A tu lado"
 "Disfrazado de amigo"
 "El twist del pibe"
 "La furia de la bestia rock"
 "Poder"
 "Montaña roja"
 "Cristal de zirconio"
 "El rito de los corazones sangrando"
 "Destino ciudad futura"
 "Detonador de sueños"
 "Lunáticos"
 "En el baldío"
 "Balada del diablo y la muerte"
 "Dioses de terciopelo"
 "Voy a bailar a la nave del olvido"
 "Inventa un mañana"
 "Algún rayo"
 "Ruta 40"
 "Desoriente Blues"
 "Lo frágil de la locura"
 "La razón que te demora"
 "Caricias de asfalto"
 "Panic show"
 "El final es en donde partí"
 "Hablando de la libertad"

Conciertos 

  18/12/2010 - Parque Alem, Rosario
  19/12/2010 - Parque Alem, Rosario
  22/01/2011 - Hipódromo de Villa Aguirre, Tandil
  29/01/2011 - Estadio Abierto del Parque de Mayo, San Juan
  05/02/2011 - Estadio Huracán, Comodoro Rivadavia
  26/03/2011 - Coliseo Monumental La Tortuga, Talcahuano
  09/04/2011 - Polideportivo Carlos Paz, Córdoba
  16/04/2011 - FaSinPat, Neuquén
  30/04/2011 - Autódromo Roberto Mouras, La Plata
  15/10/2011 - Anfiteatro José Hernández, Jesús María
  12/11/2011 - Velódromo Municipal, Montevideo
  26/11/2011 - Central Norte Argentino, Chaco
  21/01/2012 - Velódromo Estadio Nacional, Santiago
  28/01/2012 - Anfiteatro Griego, Villa Dolores
  07/04/2012 - Club Central Córdoba, Tucumán
  18/04/2012 - Microestadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires
  06/05/2012 - Virada Cultural, São Paulo
  12/05/2012 - Pista de Atletismo, Mar del Plata
  16/06/2012 - Estadio Ruca Che, Neuquén
  19/06/2012 - Predio Ferial, Comodoro Rivadavia
  22/06/2012 - Gimnasio Municipal N°1, Trelew
  24/06/2012 - Estadio Gigante de Independiente, General Pico
  11/07/2012 - Teatro Metropolitano, Rosario
  14/07/2012 - Estadio Delmi, Salta
  17/07/2012 - Orfeo Superdomo, Córdoba
  19/07/2012 - Estadio Ángel Malvicino, Santa Fe
  20/07/2012 - Estadio Ángel Malvicino, Santa Fe
  29/09/2012 - Estadio Andes Talleres, Godoy Cruz
  06/10/2012 - Teatro ECCI El Dorado, Bogotá
  08/10/2012 - Kimbarock, Lima
  19/10/2012 - Teatro Caupolicán, Santiago
  27/10/2012 - Microestadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires
  17/11/2012 - José Cuervo Salón, México DF
  18/11/2012 - Pocna Hostel, Isla Mujeres
  15/12/2012 - Corsódromo de Gualeguaychú
  26/01/2013 - Aeródromo, Santa María de Punilla
  25/05/2013 - Circuito El Panorámico, Pergamino
  13/07/2013 - Teatro Caupolicán, Santiago
  14/07/2013 - Gimnasio Olímpico UFRO, Temuco
  17/08/2013 - Complejo Horacio del Campo, Toay
  19/08/2013 - Estadio Ruca Che, Neuquén
  22/08/2013 - Predio Ferial, Comodoro Rivadavia
  24/08/2013 - Club Social y Deportivo Madryn, Puerto Madryn
  27/08/2013 - Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata
  21/09/2013 - Anfiteatro Cocomarolla, Corrientes
  12/10/2013 - Plaza Próspero Molina, Cosquín
  07/12/2013 - Velódromo Municipal, Navarro

Formación 

 Gustavo "Chizzo" Nápoli - Voz y guitarra eléctrica (1988-Presente)
 Gabriel "Tete" Iglesias - Bajo (1988-Presente)
 Jorge "Tanque" Iglesias - Batería (1988-Presente)
 Manuel "Manu" Varela - Saxo y armónica (1994-Presente)

Véase también 

 Algún rayo

Giras musicales de La Renga
Giras musicales de 2010
Giras musicales de 2011
Giras musicales de 2012
Giras musicales de 2013